Лижечка Орест Францович ( 1958) — український фотохудожник, фотокореспондент. Член Національних спілок фотохудожників (1996) та журналістів (2007) України.

Українські прізвища